Аккорга — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Аккорга — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Аккорга — село в Джангельдинском районе Костанайской области.